

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2
 Radwanów – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów 
 Radwanów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka

Inne 
 Radwanów – potok w Beskidzie Śląskim, w czeskiej części Pasma Czantorii
 Radwanów, pow. rohatyński, woj. stanisławowskie

Zobacz też 
 Radwanów-Kolonia